Прингл, також Прінгл, () — англомовні прізвище і топонім.

Особи 

 Джон Прингл — шотландський лікар-фізіолог.
 Клан Прінгл — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Лоулендсу.

Топонім

Прингл — місто, штат Пенсільванія
 Прингл — місто, штат Південна Дакота